Чемпіонат Франції 2010—2011 () — 73-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном втретє в історії став Лілль.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2010 у французькому спорті
2011 у французькому спорті